Le Pin ist der Name

mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Le Pin (Allier) im Département Allier
 Le Pin (Calvados) im Département Calvados
 Le Pin (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Le Pin (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Le Pin (Gard) im Département Gard
 Le Pin (Isère) im Département Isère
 Le Pin (Jura) im Département Jura
 Le Pin (Loire-Atlantique) im Département Loire-Atlantique
 Le Pin (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Le Pin (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
 Le Pin-au-Haras im Département Orne
 Le Pin-en-Mauges, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Le Pin-la-Garenne im Département Orne
 Le Pin-Murelet im Département Haute-Garonne

des Klosters
 Kloster Le Pin, ein Zisterzienserkloster im Département Vienne, Region Nouvelle-Aquitaine
Siehe auch:
 Lepin
 Le Pen